

Фамилия или псевдоним (Marcos) 
 Маркос, Алонсо Имас (1933—2012) — испанский футболист.
 Маркос, Бонгбонг (род. 1957) — филиппинский политический деятель, президент Филиппин.
 Маркос, Димитрис (род. 1971) — греческий футболист.
 Маркос, Жозе Мария (род. 1970) — бразильский футболист.
 Маркос, Имельда Ромуальдес (род. 1929) — жена Ф. Маркоса.
 Маркос, Лелиу (род. 1956) — бразильский шашист, международный мастер.
 Маркос, Нюрка (род. 1967) — мексиканская актриса театра и кино, певица и танцовщица кубинского происхождения.
 Маркос, Оскар де (род. 1989) — испанский футболист.
 Маркос, Сандро (род. 1994) — филиппинский политик.
 Маркос, Серхио (род. 1992) — испанский футболист, полузащитник.
 Маркос, Фердинанд (1917—1989) — президент Филиппин.
 Субкоманданте Маркос (род. предположительно 1957) — один из лидеров и главный идеолог сапатистов.
 Маркос Пирес, Эверсон Фелипе (род. 1990) — бразильский футболист, вратарь.
 Маркос, Роберто Силвейра Рейс (род. 1973) — бывший вратарь сборной Бразилии по футболу, чемпион мира 2002 года.

См. также 
Сан-Маркос — географическое название.